Posti ist der Familienname von:
 Hannu Posti, finnischer Leichtathlet

Posti bezeichnet außerdem:
 eine Marke des finnischen Postunternehmens Itella